Isonychia är ett släkte av dagsländor. Isonychia ingår i familjen Isonychiidae. 

Isonychia är enda släktet i familjen Isonychiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Isonychia